Chatenet (plaats), een gemeente in het kanton Montlieu-la-Garde, arrondissement Jonzac, departement Charente-Maritime, regio Nouvelle-Aquitaine, Frankrijk
 Chatenet (automerk), een Frans merk van brommobielen

Zie ook 
 Kasteel van Chatenet